

Ртищево — місто, районний центр, Саратовська область
 Ртищево — село, Вадінський район, Пензенська область